Lesson ist der Familienname folgender Personen:

 Clémence Marie Lesson geb. Dumont de Sainte-Croix (1796–1834), französische Illustratorin und zweite Frau von René Primevère Lesson. Tochter von Charles Henri Frédéric Dumont de Sainte-Croix (1758–1830)
 Marie Clémence Lesson (1800–1834), französische wissenschaftliche Illustratorin
 Pierre Adolphe Lesson (1805–1888), französischer Arzt, Botaniker und Naturforscher. Bruder von René Primevère Lesson.
 René Primevère Lesson (1794–1849), französischer Arzt und Naturforscher